Portobello – programma televisivo del 1977 condotto da Enzo Tortora
Portobello – programma televisivo del 2018 condotto da Antonella Clerici
Portobello – album del duo Loy e Altomare
Portobello Road – strada di Londra celebre per il suo mercatino
Portobello di Gallura – frazione del comune di Aglientu
Portobelo – città del Panama
Portobello – sobborgo di Edimburgo (Scozia)